Oude Toren (buurt), een wijk in het Eindhovense stadsdeel Woensel-Zuid
 Oude Toren of Toren van de voormalige Sint-Michaëlkerk, een toren in Beek en Donk
 Oude Toren (Bergen), een toren te Bergen (Limburg, plaats)
 Oude Toren (Berkel-Enschot)
 Oude toren (Dilsen), een toren te Dilsen
 Oude Toren (Eindhoven), een laatmiddeleeuwse, bakstenen kerktoren in de Eindhovense wijk Woensel
 Oude Toren (Ewijk), een toren in Ewijk
 Oude toren (Haaren), een laatgotische toren uit 1472 te Haaren
 Oude Toren (Nederwetten), een gotische toren uit de 14e eeuw
 Oude Toren (Oostelbeers), een middeleeuwse toren in de velden bij Oostelbeers
 Oude Toren (Sint-Michielsgestel), een toren op het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel
 Oude Toren (Stiphout), een overblijfsel van de vroegere Sint-Trudokerk aldaar
 Oude Toren (Warmond), een middeleeuwse kerkruïne te Warmond